Marco Vinicius Constante Sánchez (Saquisilí, 4 de outubro de 1967) é um ex-futebolista equatoriano que atuava como meia.

Carreira 
Marco Constante integrou a Seleção Equatoriana de Futebol na Copa América de 1997.

Links
 Perfil de Marco Constante - OGol.com.br

Futebolistas do Equador
Futebolistas do Club Deportivo El Nacional
Futebolistas da Sociedad Deportivo Quito
Jogadores da Seleção Equatoriana de Futebol
Jogadores da Copa América de 1997